Ура́лец — житель Урала или города Уральска или представитель уральского казачества.

Спортивные названия 
 «Уралец» — дворец спорта в Екатеринбурге.
 «Уралец НТ» — футбольный клуб из Нижнего Тагила (в 1962—2006 — «Уралец»).
 «Уралец» — название футбольного клуба «Акжайык» (Уральск) до 1995 года.

Населённые пункты 
 Уралец — посёлок в муниципальном образовании «город Нижний Тагил» Свердловской области.

Промышленность 
 «Уралец» — механический завод, расположенный в посёлке Уралец.

Техника 
 «Уралец» — советский пылесос, выпускавшийся на заводе «Уралэлектромотор» (ныне ОАО «Уралэлектро»).
 «Уралец» — семейство мини-тракторов российско-китайского производства.
 «Уралец» — канонерская лодка, построенная в 1888 году для Черноморского флота.
 «Уралец» — автобус, мелкосерийно выпускавшийся с 1967 по 1979 года на заводе «Уралец».

Известные носители 
 Уралец, Константин Константинович (род. 1946) — советский футболист.
 Уралец, Павел Семёнович (1898—1974) — функционер ОГПУ, основатель спортивного общества «Динамо».

См. также